Hiliadulo (Lolowau), een plaats in Indonesië
Hiliadulo (Hilimegai), een plaats in Indonesië